Ladislau I da Hungria — fundador do Reino da Hungria
Ladislau da Guia

Desambiguações de antropônimos